«Ой, мамочки» — название художественных фильмов:
 «Ой, мамочки» — фильм 2008 года производства США, реж. Майкл МакКаллерс
 «Ой, мамочки…» — фильм 2008 года производства Украины, реж. Вячеслав Криштофович
 «Ой, мамочки» — фильм 2017 года производства Франции, реж. Ноэми Сальо

См. также 
 Ой мамочки — турецкий телесериал 2001-2002 годов, реж. Гани Нюжде